Pręgowo ist der Name zweier Ortschaften in Polen

 in der Wojewodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Kętrzyn (Rastenburg), siehe Pręgowo (Kętrzyn)
 in der Wojewodschaft Pommern, Gemeinde Kolbudy